Der Rajon Mohyliw-Podilskyj (; ) ist eine administrative Einheit in der Oblast Winnyzja im Westen der Ukraine. Das Zentrum des Rajons ist die Stadt Mohyliw-Podilskyj.

Geographie 
Der Rajon liegt im Süden der Oblast Winnyzja, er grenzt im Norden an den Rajon Schmerynka, im Osten an den Rajon Tultschyn, im Süden an Moldawien (Rajon Soroca, Rajon Dondușeni und Rajon Ocnița) bzw. Transnistrien (Rajon Rybniza), im Südwesten an den Rajon Dnister (in der Oblast Tscherniwzi gelegen) sowie im Nordwesten an den Rajon Kamjanez-Podilskyj (in der Oblast Chmelnyzkyj gelegen).
Durch den Rajon fließen mehrere kleine Flüsse wie der Murafa, die Ljadowa oder die Serebrija sowie im Süden der Dnister als Grenzfluss zu Moldawien. Das Gebiet liegt im Südosten der Podolischen Platte und ist leicht hügelig mit Höhenlagen zwischen 120 und 300 Metern.

Bis Juli 2020 grenzte er im Nordwesten und Norden an den Rajon Murowani Kuryliwzi, im Nordosten an den Rajon Scharhorod, im Osten an den Rajon Tscherniwzi, im Südosten an den Rajon Jampil, im Süden an Moldawien (Rajon Soroca, Rajon Dondușeni und Rajon Ocnița) sowie im Südwesten an den Rajon Sokyrjany (in der Oblast Tscherniwzi).

Geschichte 
Der Rajon entstand am 7. März 1923, wurde 1962 erheblich vergrößert, ehe er 1965 wieder auf seine heutige Größe wiederhergestellt wurde. Seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Jampil, Murowani Kuryliwzi und Tscherniwzi sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Stadt Mohyliw-Podilskyj.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 7 Hromadas (2 Stadtgemeinden, 3 Siedlungsgemeinden und 2 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 2 Städte
 3 Siedlung städtischen Typs
 171 Dörfer
 19 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im Einzelnen:
 Stadtgemeinde Mohyliw-Podilskyj
 Stadtgemeinde Jampil
 Siedlungsgemeinde Murowani Kuryliwzi
 Siedlungsgemeinde Tscherniwzi
 Siedlungsgemeinde Wendytschany
 Landgemeinde Babtschynzi
 Landgemeinde Jaryschiw

Bis 2020 war er in eine Siedlung städtischen Typs, 50 Dörfer sowie drei Ansiedlungen unterteilt:

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

MohyliwPodilskyj